CAFL steht für:
 Compagnie des ateliers et forges de la Loire, französischer Schienenfahrzeughersteller
 Central Australian Football League, Australian-Football-Liga im Northern Territory
 China Arena Football League

Abkürzung